Toponímia:
 Pollock (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud 
 Pollock (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana
 Pollock Pines, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Biografies:
 Chris Pollock, àrbitre de rugbi internacional que representa a la Federació neozelandesa de rugbi 
 Donald Ray Pollock (Knockemstiff, Ohio, 1954), escriptor estatunidenc 
 Friedrich Pollock (Friburg, 1894 - Montagnola, Suïssa, 1970), sociòleg, economista i filòsof
 Griselda Pollock (1949), historiadora de l'art, teòrica visual, analista cultural i acadèmica britànica
 Jackson Pollock (Cody, 1912 - Springs, 1956), artista estatunidenc, referent en el moviment de l'expressionisme
 Jessie Pollock o Eliza Pollock (Estats Units, 1841 - ?), tiradora amb arc nord-americana
 Miscel·lània: Pollock: La vida d'un creador, pel·lícula estatunidenca produïda, protagonitzada i dirigida per Ed Harris